Altermann steht für:

 Alter Mann, im Bergbau ein verlassener Grubenbau
 Ältermann, Altermann historischer Amtstitel

Altermann ist der Familienname folgender Personen:
 Hanns Altermann (1891–1963), deutscher Buchhändler, Redakteur, Journalist und Verleger
 Hans Altermann (1925–1995), deutscher Politiker (DVU und DLVH), MdBB

Siehe auch:
 Alterman